Кестеновац може да се односи на:

 Кестеновац (Војнић), насеље у општини Војнић, Кордун, Република Хрватска
 Кестеновац (Доњи Лапац), насеље у општини Доњи Лапац, Лика, Република Хрватска